Within Temptation je nizozemska rock skupina, ki sta jo leta 1996 ustanovila vokalistka Sharon den Adel in kitarist Robert Westerholt. Njihovo glabo uvršajo v symphonic metal, gothic metal in gothic rock, sami pa se opredeljujejo kot simfonični rock z različnimi vplivi.

Neposredno po izidu njihovega prvega albuma Enter je band postal prominenten v podzemni sceni. Leta 2001 so si s singlom »Ice Queen«  iz albuma Mother Earth pribobili pozornost širše publike. Od takrat je band petkrat zapored osvojil nagrado Conamus Exportprijs. Njihov naslednji album The Silent Force je bil po izidu na prvem mestu nizozemskih lestvic, kot tudi najnovejši The Heart of Everything. Leta 2008 so objavili DVD/CD, Black Symphony, posnet skupaj z nizozemskim Metropole Orchestra.

Naslednji, še vedno neimenovan, album bo predvidoma izšel v začetku leta 2010.

Band trenutno sestavljajo:
 Sharon den Adel - vokal (od 1996),
 Robert Westerholt - ritmična kitara, death vocals (od 1996),
 Ruud Adrianus Jolie - vodilna kitara (od 2001),
 Jeroen van Veen - basi (od 1996),
 Martijn Spierenburg - klaviature (od 2001),
 Stephen van Haestregt - bobni (od 2002),
bivši člani pa so:
 Ivar de Graaf – bobni (1996-1998, 1999-2001),
 Martijn Westerholt – klaviature (1996-2001),
 Michiel Papenhove – kitara (1996-2001),
 Jelle Bakker – kitara (2001),
 Ciro Palma – bobni (1998-1999),
 Dennis Leeflang – bobni (1996) in
 Richard Willemse – bobni (1996).

Diskografija
Studijski albumi
Enter (1997)
Mother Earth (2000 - Nizozemska, 2001 - Evropa)
The Silent Force (2004)
The Heart of Everything (2007)
 The Unforgiving (2011)
 Hydra (2014)
 Resist (2019)

Drugi albumi
Black Symphony (2008; v živo)
An Acoustic Night at the Theatre (2009; v živo)

EP

The Dance (1998)
Running Up That Hill (2003)
The Howling (2007)

DVDji

 Mother Earth Tour (2002)
 The Silent Force Tour (2005)
 Black Symphony (2008)

Uvrstitve na lestvice
Vse pesmi uvrščene na nekatere pomembnejše lestvice.

Reference

Zunanje povezave

 Uradna spletna stran
 Uradni kanal na YouTube
 Uradna stran na MySpace

Nizozemske glasbene skupine
Glasbene skupine, ustanovljene leta 1996